Tartarugalzinho — um município brasileiro do Estado do Amapá
Rio Tartarugalzinho — um rio brasileiro do Estado do Amapá

Desambiguações de topônimos